Andy Murray era il detentore del titolo e si è confermato battendo in finale Milos Raonic con il punteggio di 65-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Andy Murray (campione)
  Stan Wawrinka (primo turno)
  Milos Raonic (finale)
  Richard Gasquet (primo turno)

 Marin Čilić (semifinale)
 Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
 John Isner (secondo turno)
 Gilles Simon (primo turno)

Qualificati 

  Kevin Anderson (primo turno)
  Adrian Mannarino (secondo turno)

 Vasek Pospisil (primo turno)
 Donald Young (secondo turno)

Lucky loser 
  Jiří Veselý (secondo turno)

Wildcard 

  Daniel Evans (primo turno)
  Kyle Edmund (quarti di finale)

 James Ward (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON Championships 2016
ATP World Tour 2016